Ocean in lingua inglese significa oceano.

Aziende 
 OCEAN – azienda italiana di elettrodomestici
 Ocean Software – azienda britannica produttrice di videogiochi

Fumetti 
 Ocean – miniserie a fumetti di Warren Ellis, Chris Sprouse e Karl Story del 2004, pubblicata dalla Wildstorm

Geografia 
 Ocean – census-designated place del Maryland (Stati Uniti d'America)

Musica 
 Billy Ocean – cantante britannico
 Frank Ocean – cantante statunitense
 Ocean – gruppo musicale canadese
 Ocean – album degli Eloy del 1977
 Ocean – album di Karol G del 2019
 Ocean – album di Lady Antebellum del 2019

Pagine correlate 
 Oceano (disambigua)
 Oceans
 The Ocean